Gorąca linia (termin)
 Gorąca linia Moskwa-Waszyngton
 Gorąca linia (film 1965)
 Gorąca linia (film 2000)

Zobacz też